Lorca [lorka] může znamenat:

příjmení
 Federico García Lorca (1898–1936) – španělský básník a dramatik
 German Lorca (1922–2021) – brazilský fotograf

město
 Lorca (město) – město na jihu Španělska v regionu Murcie

Rozcestníky - příjmení